Дэвид Дональдсон Робертсон (; , Глазго — , Идстоун) — британский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Робертсон участвовал в одиночных соревнованиях по гольфу среди мужчин, в котором, с результатом 175 очков, занял третье место.

Ссылки 
 Дэвид Робертсон на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Глазго
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Гольфисты Великобритании
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа